Кампоротондо () может означать:

 Кампоротондо-ди-Фьястроне — коммуна в Италии, располагается в регионе Марке, в провинции Мачерата
 Кампоротондо-Этнео — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, в провинции Катания